Виктор Мазин:
 Мазин, Виктор Аронович (род. 1958) — российский философ и психоаналитик.
 Мазин, Виктор Иванович (1954—2022) — советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион (1980), чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР (1980).